Hesselager (plaats), plaats in Denemarken
 Hesselager (parochie), parochie in Denemarken